S-klasse (torpedobootjager), een Britse scheepsklasse van torpedobootjagers.
 S-klasse (onderzeeboot), een Britse scheepsklasse van onderzeeboten.
 Mercedes-Benz S-Klasse, een luxe limousine uitvoering van Mercedes.
 Kortenaerklasse, een Nederlandse scheepsklasse van fregatten ook wel bekend als S-klasse
 Evertsenklasse (fregat), een Nederlandse serie van drie snelfregatten, alle drie voormalige torpedobootjagers van de S-klasse.